«Ярамор»:
 Ярамор — деревня в Волжском районе Республики Марий Эл, Россия.
 Ярамор — починок в Моркинском районе Республики Марий Эл, Россия.